Zawody Island Games 2005 odbyły się na Szetlandach.

Rozdano 195 kompletów medali w 14 konkurencjach sportowych (badminton, gimnastyka, golf, kolarstwo, kręgle, lekkoatletyka, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, siatkówka, squash, strzelectwo, tenis stołowy oraz żeglarstwo).

Klasyfikacja medalowa 

Oprócz reprezentacji uwzględnionych w tabeli, udział brały również:
 Falklandy
 Frøya
 Hitra
 Wyspa Księcia Edwarda
 Wyspa Świętej Heleny

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki zawodów

Island Games
2005 w sporcie
2005 w Szkocji